Fernand Bellehumeur (1956 -), un écrivain canadien.
 Michel Bellehumeur (1963 -), un homme politique canadien et juge à la Cour du Québec.